Озерно́й переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Озерной переулок — улица в Вышнем Волочке.
 Озерной переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Озёрный переулок
 Озерковский переулок (значения)